Onyango peut faire référence à : 
 Adelle Onyango (née en 1989), journaliste et militante sociale kenyane.
 Denis Onyango (né en 1985), footballeur ougandais.
 Grace Onyango (1924-2023), femme politique kényane d'origine luo. 
 Lucas Onyango (né en 1981), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII kenyan.
 Mary Abukutsa-Onyango (née en 1959), militante humanitaire et scientifique kenyane spécialisée en physiologie végétale.
 Sammy Onyango (1961-2002), joueur de football international kényan.

Homonymie de patronyme